Tibble socken kan avse:

Håbo-Tibble socken – innan 1885 Tibble socken
Skogs-Tibble socken – innan 1885 Tibble socken